Tortugas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tortugas, Hidalgo, ort, Metepec, 
 Las Tortugas, Michoacán de Ocampo, ort, Puruándiro, 
 Tortugas, Guanajuato, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar